Шипков — русская фамилия.

Известные носители 
 Шипков, Александр Иванович (1936—2021) — российский архитектор.
 Шипков, Георгий Иванович (1863—1938) — богослов, председатель Дальневосточного союза баптистов (1913—1919).
 Шипков, Игорь Вадимович (род. 1985) — петербургский музыкант, певец, композитор, гармонист.